Пирожо́к:

 Пирожок — кулинарное изделие из теста с начинкой.
 «Пирожок» — мультфильм Петра Носова (СССР, 1956).
 Пирожок — малый поэтический жанр.
 Пирожок — разговорное название зимней шапки «гоголь».
 Пирожок — разговорное название лёгкого развозного автомобиля Иж-2715 (производился «ИжАвто» в 1972—1997 годах).

Топоним 
 Пирожок — небольшой остров в составе архипелага Северная Земля.
 Пирожок — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.

Фамилия 
 Пирожок, Игорь Николаевич (род. 1968) — российский неонацист.

См. также 
 Пирог (значения)